Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du  au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1980)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1980
Sydney
Tennis en Australie en 1980
Tennis en décembre 1980